Tai Chi, Tai-Chi oder Taichi steht für:

 Tai-Chi-Chuan (als Kurzform), die chinesische Kampfkunst, siehe Taijiquan
 Tai Chi, das Prinzip der Einheit aller Gegensätze, siehe Taiji (chinesische Philosophie)
 Tai Chi (Film), Hongkong-Film aus dem Jahr 1993
 Taichi (Name), japanischer männlicher Vorname
 Taichi (Rapper) (* 1984), deutscher Rapper 
 Tai Chi (Pferd), Rennpferd

Siehe auch:
 Taiji
 Tajči
 Taishi